Дэ́вид Кросс: Кросс, Дэвид (род. 1949) — английский скрипач.
 Кросс, Дэвид (род. 1964) — американский актёр.

См. также 
 Кросс, Давид (род. 1990) — немецкий актёр.